Silz ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Silz (Mecklenburg) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Silz (Pfalz) im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Silz (Tirol) im Bezirk Imst, Tirol, Österreich

Gewässer:
 Silz (Mühlbach), rechter Oberlauf des Mühlbachs bis Kranichstein, kreisfreie Stadt Darmstadt, Hessen

Silz ist Name eines Gerichtsbezirks:
 Gerichtsbezirk Silz, im Bundesland Tirol, Österreich

Siehe auch:
 Sils
 Silzen
 Silzer Sattel
 Sülz